Mesotriton est un synonyme attribué à deux genres d'urodèles :

 Mesotriton Bolkay, 1927 est un synonyme de Ichthyosaura Latreille, 1801
 Mesotriton Bourret, 1934 est un synonyme de Paramesotriton Chang, 1935

Pleurodelinae
Synonyme de genre d'urodèles (nom scientifique)